Tessék engem elrabolni, Márton Klára 1975-ben megjelent regénye
Tessék engem elrabolni, 1980-ban bemutatott Gaál Albert rendezte magyar film Márton Klára írása után.
Tessék engem elrabolni, 1989-ben bemutatott Jim Sotos rendezte amerikai film, eredeti angol címe: Beverly Hills Brats.